El projecte Mercury de la NASA
 El llenguatge de programació Mercury
 Els automòbils Mercury (vegeu també la categoria Mercury pels diferents models)
 Freddie Mercury, cantant del grup Queen
 El segell discogràfic Mercury Records
 La companyia de teatre Mercury (Orson Welles)
 Mercury Lounge, sala d'espectacles de l'East Village a New York.
 Mercury''', equip ciclista de 1995 a 2002

Vegeu també 
 Mercuri